Липицы — название населённых пунктов:
 
 Россия
 Липицы — деревня в Мещовском районе Калужской области.
 Липицы — деревня в Ломоносовском районе Ленинградской области.
 Липицы — село в Серпуховском районе Московской области.
 Липицы — деревня в Новгородском районе Новгородской области.
 Липицы — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Липицы — деревня в Чернском районе Тульской области.
 Липицы — посёлок в Чернском районе Тульской области.
 Липицы — село в Чернском районе Тульской области.
 Липицы (1899) — остановочный пункт Московской железной дороги в Мещовском районе Калужской области. 

 Украина
 Липицы — село в Николаевском районе Львовской области.

См. также 
 Липецы.
 Липицы-Зыбино — деревня в Чернском районе Тульской области.
 Большие Липицы — деревня в Солецком районе Новгородской области.
 Малые Липицы — деревня в Солецком районе Новгородской области.